Příjmení Kopecký či Kopecká mělo v roce 2011 v Česku 14 316 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Alois Kopecký (1920–2013) – český pediatr, zakladatel dětské diabetologie a endokrinologie
 Atanáš Kopecký (1812–1871) – český hospodářský odborník, propagátor hedvábnictví a učitel
 Bohdan Kopecký (1928–2010) – český malíř
 Čestmír Kopecký (* 1952) – český filmový a televizní producent
 David Kopecký (1963–2009) – český architekt, zakladatel architektonické společnosti Kopecky a Studeny
 František Kopecký – více nositelů tohoto jména (rozcestník)
 Ivan Kopecký (rozcestník) – více nositelů tohoto jména (rozcestník)
 Jan Kopecký – více nositelů tohoto jména (rozcestník)
 Jar. Kopecký, vl. jm. Miroslav Krajník (1850–1907) – český básník a překladatel
 Jaromír Kopecký (1921–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Jaroslav Kopecký (rozcestník) – více nositelů tohoto jména (rozcestník)
 Jiří Kopecký (* 1957) – český hokejista
 Jiří Kopecký (muzikolog) (* 1978) – český muzikolog
 Josef Kopecký (rozcestník) – více nositelů tohoto jména (rozcestník)
 Kamil Kopecký (* 1977) – český pedagog a multimedialista
 Karel Kopecký (1921–1977) – český fotbalista, brankář
 Karel Kopecký (zpěvák) (1940–1979) – zpěvák a skladatel (spolu s Jindřichem Faktorem)
 Ludvík Kopecký (* 1963) – český hokejista
 Marek Kopecký (fotbalista) (* 1977) – český futsalista a fotbalista
 Martin Kopecký (1777–1854) – purkmistr města Plzně
 Matej Kopecký (* 1987) – slovenský fotbalový brankář
 Matěj Kopecký (1775–1847) – český loutkový divadelník
 Milan Kopecký – více nositelů tohoto jména (rozcestník)
 Miloslav Kopecký (rozcestník) – více nositelů tohoto jména (rozcestník)
 Miloš Kopecký (1922–1996) – český herec
 Petr Kopecký (* 1976) – český anglista, překladatel z angličtiny a vysokoškolský pedagog, rektor Ostravské univerzity
 Robert Kopecký (1952–2010) – český politik
 Tomáš Kopecký (* 1982) – slovenský hokejista
 Václav Kopecký (1897–1961) – český komunistický politik, ministr informací a kultury
 Vendelín Kopecký (1844–1899) – český skladatel a vojenský kapelník
 Vladimír Kopecký – více nositelů tohoto jména (rozcestník)
 Vlastimil Kopecký (1912–1967) – český fotbalista
 Zdeněk Kopecký (1927–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ

ženská podoba s přechýlením
 Arnoštka Kriegerová-Kopecká (1842–1914) – česká loutkoherečka a kočovnice, vnučka loutkáře Matěje Kopeckého
 Eva Kopecká – česká herečka
 Jindra Kopecká (1880–1905) – česká spisovatelka a překladatelka, první žena Rudolfa Těsnohlídka
 Ludmila Kopecká (1928–???) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně KSČ a členka ÚV KSČ
 Martina Viktorie Kopecká (* 1986) – farářka Církve československé husitské
 Pavla Kopecká (* 1974) – výkonná ředitelka APRA
 Slávka Kopecká – česká novinářka a publicistka
 Stella Kopecká, uměleckým jménem Stella Zázvorková – česká herečka
 Věra Kopecká (* 1951) – pedagožka, básnířka a překladatelka z polštiny

varianta s krátkým y
 Kopecky (hudební skupina, Wisconsin) – progresivně rocková skupina bratří William Kopecky, Joe Kopecky a Paul Kopecky
 Kopecky (hudební skupina, Tennessee) (také Kopecky Family Band) – indie rocková skupina s frontmankou Kelsey Kopecky

podobná příjmení
 Kopečný

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení